Utu peut être :
 Utu, rivière du Congo-Kinshasa ;
 Utu (en sumérien) ou Shamash (en akkadien), dieu du Soleil dans la mythologie mésopotamienne.
 Utu, un film néo-zélandais réalisé par Geoff Murphy, sorti en 1983.